Dar es Salaam (regio), een regio in Tanzania
Dar es Salaam (stad), een stad in Tanzania
Dar es Salaam International Airport (luchthaven), een luchthaven in Tanzania